Andrea de Angelis – conduttore radiofonico e politico italiano
 Andrea De Angelis – paroliere italiano
Andrea De Angelis – Redattore / RecensioneDigitale.it